Parth ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Parth (* 1988), österreichischer Koch
 Günter Parth (* 1962 in Vorarlberg)  ein österreichischer Fotokünstler und Modefotograf
 Johnny Parth (* 1930), österreichischer Blues- und Gospel-Produzent
 Joseph Albin Parth (1782–1844), deutscher Brauer und Politiker
 Wolfgang W. Parth (1910–1982), deutscher Journalist und Autor

Siehe auch:
 Part